Dynamic peut désigner :

 Dynamic Airways, compagnie aérienne américaine devenue Dynamic International Airways puis Eastern Airlines, LLC
 Sony Dynamic Digital Sound, Disposition SDDS ;
 Dynamic Planning, studio de dessins animés créée en 1974 par le mangaka Gō Nagai ;
 Dynamic Togolais, club de football togolais basé à Lom ; 
 Dybex, entreprise spécialisée dans la vente d'animés japonais ;
 Dynamic Tower, projet de 420 mètres ;
 Dynamic Structures, entreprise canadienne fondée en 1926, spécialisée dans les structures en acier ;
 Dynamic Link Library, format de fichiers de bibliothèques logicielles commun sur les systèmes d'exploitation ;
 Dynamic Slash, jeu vidéo de rôle édité par Nintendo ;
 Dynamic Random Access Memory, type de mémoire vive ;
 Dynamic WT9, avion léger biplace de conception moderne ;
 Dynamic Host Configuration Protocol ;
 Dynamic cast, membre du système de run-time type information (RTTI) ;
 Dynamic DNS, méthode pour mettre à jour automatiquement un serveur DNS ;
 Our Dynamic Earth, centre scientifique et un important lieu de conférence ;
 Dynamic Country Club, jeu vidéo de golf sorti en 1991 sur Mega-CD ;
 Dynamic Games, société brésilienne de jeux électroniques fondée en décembre 2004 ;
 Dynamic systems development method, méthode de gestion de projet de la catégorie des méthodes agiles ;
 Dynamic Parcel Distribution, entreprise postale européenne basée à Aschaffenbourg ;
 Dynamic Provisioning, allocation fine et dynamique est une technologie de Stockage d'information ;
 Dynamic Spectrum Management, technique au stade de recherche visant à améliorer la performance de l'ADSL ;
 Dynamic Source Routing, protocole de routage pour les réseaux maillés sans fils ;
 Dynamic Device Mapping, technique dédiée aux commutateur écran-clavier-souris ;
 Dynamic Trunk Protocol, protocole réseau propriétaire de Cisco Systems ;
 Dynamic Script Loading, technique de JavaScript ;
 Dynamic Steering Torque, aide à la conduite complémentaire du programme électronique de stabilité ESP ;
 Dynamic Data Exchange ;
 Dynamic Kernel Module Support, framework utilisé pour créer des modules du noyau Linux ;
 High dynamic range rendering, effet de luminosité avancé qui simule le fonctionnement de la rétine ;

Voir aussi